Les Amis Philanthropes is de naam van vijf verschillende Franstalige Brusselse vrijmetselaarsloges die behoren tot het Grootoosten van België.

 loge nº 5: Les Amis Philanthropes nº 1 Bruxelles (1797)
 loge nº 6: Les Amis Philanthropes nº 2 Bruxelles (1894–1973) 
 loge nº 59: Les Amis Philanthropes nº 2 Alpha Bruxelles (1973)
 loge nº 60: Les Amis Philanthropes nº 2 Omega Bruxelles (1973)
 loge nº 7: Les Amis Philanthropes nº 3 Bruxelles (1911)
 loge nº 56: Les Amis Philanthropes nº 4 Bruxelles-Henri Saint-Jean (1972)

Amis Philanthropes 0
Religie in Frans- en Duitstalig België